Станислав Штепка (; 26 июля 1944 года, Радошина, Первая словацкая республика) — словацкий писатель, драматург, режиссёр, сценарист, актёр, поэт, руководитель Радошинского наивного театра.

В 1965 году окончил педагогический факультет в г. Нитра (будущий Университет имени Константина Философа), позже, в 1977 году — отделение журналистики Философского факультета Братиславского Университета имени Коменского. В 1963 году стал художественным руководителем Радошинского наивного театра (сокращённо RND). В декабре того же года состоялась премьера его первой театральной постановки: Немые лица, или Слово «зверь» пишется с большой буквы «З» (Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z). С 1964 по 1969 год Станислав Штепка работал педагогом в местечке Бойна, с 1970 по 1975 год — редактором Учительской газеты в Братиславе, в период с 1976 по 1983 год занимал должность редактора развлекательных программ Чехословацкого радио в Братиславе. С 1983 года Станислав Штепка — профессиональный театральный деятель и писатель-фрилансер. С 1997 года является владельцем Агентства RND, занимающегося управлением и эксплуатацией Радошинского наивного театра.

Станислав Штепка проживает в Братиславе, женат, имеет двоих детей.

Награды 
 2006 — Золотая ручка-2006 — премия литературных критиков за лучшее оригинальное произведение (получил за сборник «Десять заповедей (и ещё чуть-чуть)»
 2010 — Хрустальное крыло за вклад в искусство. Станислав Штепка получил эту награду как оригинальный и многосторонний театральный деятель и руководитель Радошинского наивного театра.

Творчество

Театральные постановки 
 1963 — Немые лица, или Слово «зверь» пишется с большой буквы «З» / Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z (25 декабря 1963 года, постановка состоялась в местечке Радошина)
 1967 — Вскрытие / Pitva (29 марта 1967 года, в Радошине)
 1968 — С дуба упал и отдохнул / Z duba padol, oddýchol si (30 ноября 1968 года, в Радошине)
 1969 — Фррр / Pŕŕŕ (18 ноября 1969 года, Радошина)
 1970 — Яаааношииик / Jááánošííík (14 ноября 1970 года, Радошина, Клуб молодёжи)
 1970 — Человечина / Človečina (14 ноября 1970 года, Радошина)
 1975 — Елизавета Грозная, или Кровавая история / Alžbeta Hrozná alebo Krw Story (11 января 1975 года, Радошина)
 1977 — Могила любви / Hrob lásky (19 января 1977 года, в Братиславе, Театральный клуб молодёжи)
 1978 — Сказка о том, как мы до сих пор живём, коль не померли / Rozprávka o tom, ako žijeme dodnes, ak sme nepomreli (22 мая 1978 года, в Братиславе, Театральный клуб молодёжи)
 1979 — Словацкое танго / Slovenské tango (28 мая 1979 года, в Братиславе, Клуб работников средств связи)
 1980 — Курортный сезон / Kúpeľná sezóna (27 октября 1980 года, в Братиславе, Парк культуры и отдыха)
 1982 — Свадьба / Svadba (1 февраля 1982 года, в Братиславе, Парк культуры и отдыха)
 1983 — Паршивая овца / Čierna ovca (15 сентября 1983 года, в Братиславе, Парк культуры и отдыха)
 1984 — Невеста, проданная Кубо / Nevesta predaná Kubovi (21 января 1984 года, Братислава, Студия S)
 1984 — Павильон Б / Pavilón B (19 октября 1984 года, Братислава, Парк культуры и отдыха)
 1985 — О чём речь? / О čo ide (17 сентября 1985 года Братислава, Студия S)
 1986 — Небо, ад, рай / Nebo, peklo, raj (19 декабря 1986 года, Братислава, Студия S)
 1987 — Женское отделение / Ženské oddelenie (21 октября 1987 года, Братислава, Парк культуры и отдыха)
 1988 — Корабль «Мир» /  Loď svet (12 декабря 1988 года, Братислава, Парк культуры и отдыха)
 1989 — Сотри и напиши / Vygumuj а napíš (21 сентября 1989 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 1990 — Мир этому дому / Pokoj domu tomuto (24 сентября 1990 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 1991 — Куда идти / Kam na to chodíme (28 марта 1991 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 1992 — ЛАС-КА-НИЕ / LÁS-КА-NIE (15 февраля 1992 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 1992 — Артиллеристы на Луне / Delostrelci na Mesiaci (20 ноября 1992 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 1993 — Таверна «Гранд» / Hostinec Grand (20 ноября 1993 года, Братислава, Радошинский наивный театр),
 1994 — Соглашение возможно / Dohoda možná (24 июня 1994 года, Братислава, Студия S)
 1994 — Небольшая сердечная история / Malá srdcová príhoda (5 ноября 1994 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 1994 — Рождество в театре / Štedrý divadelný večer (20 декабря 1994 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 1995 — Родинка / Materské znamienko (13 апреля 1995 года. Братислава, Радошинский наивный театр)
 1995 — Кинотеатр «Прогресс» / Kino Pokrok (15 декабря 1995 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 1996 — Папа / Tata (13 декабря 1996 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 1997 — Конечная станция / Konečná stanica (31 мая 1997 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 1999 — Пчела зимой / Včela v zime (25 июня 1999 года, Братислава, Радошинский наивный театр),
 2000 — Опись хищников / Súpis dravcov (31 марта и 1 апреля 2000 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 2000 — Яяяношииик (тридцать лет спустя) / Jááánošííík (po tridsiatich rokoch) (14. ноября 2000 г. Братислава, Радошинский наивный театр)
 2002 — В одно касание / Na jeden dotyk (17 мая 2002 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 2003 — Как мы искали друг друга / Ako sme sa hľadali (7 февраля 2003 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 2003 — Летопись комика / Kronika komika (26 апреля 2003 года, Братислава, Радошинский наивный театр)
 2004 — Генерал /Generál (5 и 6 марта 2004 года на сцене Радошинского наивного театра)
 2005 — Пьеса о любви / Hra o láske (4 и 5 февраля 2005 года, на сцене Радошинского наивного театра)
 2006 — Десять заповедей / Desatoro (10 февраля 2006 года, Радошинский наивный театр)
 2006 — Cемь смертных грехов / Sedem hlavných hriechov (8 и 9 декабря 2006 года)
 2007 — Сотворение мира / Stvorenie sveta (22 июня 2007 года)
 2008 — Кто-то любит по-словацки / Niekto to rád slovenské
 2009 — У меня заскок / Mám okno
 2010 — Чай без сахара / Nesladím
 2011 — Они пришли просто так / Len tak prišli 
 2012 — Счастливые концы / Šťastné konce
 2012 — Переменная облачность / Polooblačno
 2013 — Яааношииик триста лет спустя / Jááánošííík po tristo rokoch 
 2013 — Как снег на голову / Sčista-jasna
 2014 — Слава / Sláva

Книжные издания на словацком языке 
 1987 — Невеста, проданная Кубo (в сотрудничестве с Иржи Сухим, Издательство Татран)
 1987 — История моего отца (Издательство LITA)
 1989 — Oтель Европа (Издательство LITA)
 1989 — Женское отделение (Издательство LITA)
 1989 — Три сообщения (Издательство Словацкий писатель)
 1989 — Радошиинский наивный театр (Издательство Татран)
 1998 — Родинок (Издательство Словацкий писатель)
 1991 — Кam na to chodíme (в сотрудничестве с Миланом Ласицой, Издательство Смена)
 1993 — Три мечты (и эпилог к мечтам) (Издательство Словацкий писатель)
 2001 — …и я, Катарина Колникова (Издательство Ikar)
 2003 — Летопись комика I (Издательство Ikar)
 2005 — Летопись комика II (Издательство Ikar)
 2005 — Летопись комика III (Издательство Ikar)
 2006 — Десятеро (и ещё чуть-чуть) (Издательство Ikar)
 2006 — Летопись комика VI (Издательство Ikar)
 2006 — Летопись комика IV (Издательство Ikar)

Песенное творчество (выборочно) 
 «Финальная» (Робо Опатовский, альбом В том странном сне)

Фильмография 
 1986 Я знаю такую травку — телефильм
 1983 Вино виноватое, режиссёр: Владо Балко
 1984 Деревенская мечта, режиссёр: Феро Фенич
 1987 Женское отделение…Карол 
 1988 Администратор музея…Сиска
 1991 Ласка
 1993 Путешествия в уме (ТВ фильм)
 1993 Во дворе у Буквы (ТВ фильм)
 1994 Национальный грешник (ТВ фильм)
 1995 Сад
 1996 Паршивая овца (ТВ фильм)
 1997 Дед Мороз звонит, откройте
 2001 Повстанцы…инспектор Йозеф Доуша
 2004 Конечная станция
 2005 Персональная ошибка (телевизионный фильм)
 2007 Приёмная в розовом саду (телесериал)… врач Душан Мирек

Примечания 

Выпускники Университета Коменского
Родившиеся 26 июля
Родившиеся в 1944 году
Театральные режиссёры Словакии
Драматурги Словакии
Писатели Словакии